L'edizione 2008-2009 dell'Eredivisie è iniziata nel mese d'agosto 2008 e si è conclusa nel mese di maggio 2009. La squadra laureatasi campione d'Olanda è stata, per la seconda volta, l', con tre giornate di anticipo.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti per la stagione 2009-2010 

  campione d'Olanda 2008-2009 e qualificato alla fase a gironi della UEFA Champions League 2009-2010
     
    retrocesse in Eerste Divisie 2009-2010

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off UEFA Europa League 2009-2010

Semifinali

Finali

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-2008-2009

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
Campionato olandese di calcio